Davor Krznarić (1975. augusztus 22. –) horvát labdarúgó-középpályás, edző.

További információk 
Davor Krznarić adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1975-ben született személyek
Horvát labdarúgók
A Tennis Borussia Berlin labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
Az 1. FC Lokomotive Leipzig labdarúgói
Az SV Babelsberg 03 labdarúgói
A Berliner FC Dynamo labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Horvát labdarúgóedzők
Élő személyek